Waszkiewicz:
 Aleksander Waszkiewicz (1901–1945) – komunista
 Daniel Waszkiewicz (ur. 1957) – polski piłkarz ręczny, olimpijczyk
 Eugeniusz Waszkiewicz (1890–1972) – polski strzelec sportowy, olimpijczyk
 Jan Waszkiewicz (1944–2021) – polski polityk, samorządowiec, nauczyciel akademicki
 Ludwik Waszkiewicz (1888–1976) – archiwista, historyk
 Paweł Waszkiewicz – polski prawnik
 Zofia Waszkiewicz (ur. 1944) – polska historyczka

Zobacz też 
 Waśkiewicz

Polskie nazwiska